Баже́нова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 
 Баженова, Ирина Викторовна (род. 1978) — российская фехтовальщица.
 Алёхина (Баженова), Надежда Владимировна (род. 1978) — российская прыгунья тройным.
 Баженова, Ольга Дмитриевна (род. 1956) — белорусский искусствовед.
 Баженова, Таисия Анатольевна (1900—1976) — русская поэтесса, беллетристка, журналистка. Улица